Trezzanesi – abitanti di Trezzano Rosa
Trezzanesi – abitanti di Trezzano sul Naviglio